Cynthiana kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Cynthiana (Indiana)
Cynthiana (Kentucky)